Truttmann ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Truttmann (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler
 Peter Truttmann (* 1965), Schweizer Politiker (GLP)